Брук-Парк:

 Брук-Парк — город в округе Пайн, штат Миннесота, США.
 Брук-Парк — тауншип в округе Пайн, Миннесота, США.

См. также 
 Брук